Borgella är ett släkte av mossdjur. Borgella ingår i familjen Cerioporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Borgella